El Rosal, une zone urbaine à caractère financier de Caracas au Venezuela.
 El Rosal, une municipalité du département de Cundinamarca, en Colombie.
 El Rosal, l'aéroport de Tulcán en Équateur.
 O Rosal (El Rosal en castillan), une commune de la province de Pontevedra en Galice (Espagne).
 Rosal de la Frontera, une commune de la province de Huelva en Andalousie (Espagne).